Fadius ist der Gentilname folgender Personen:

 Lucius Fadius Cornutus Titius Messianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Fadius Rufinus, römischer Suffektkonsul 113